Whitefish est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme
, chaîne de montagne canado-américaine
, baie canado-américaine du lac Supérieur

Whitefish, communauté de Walden en Ontario
Whitefish Falls, communauté de  en Ontario
, communauté des Premières Nations en Alberta

Whitefish, ville du Montana
Whitefish Bay, village du Wisconsin
, civil township du Michigan

Homonymie de toponyme